Puchar Ameryki Północnej w biathlonie 2015/2016 kolejna edycja tego cyklu zawodów. Pierwsze starty odbyły się 12 grudnia 2015 r. w kanadyjskim Canmore, zaś koniec cyklu nastąpił 26 marca 2016 r. w amerykańskim Fort Kent. Łącznie zostało rozegranych 11 konkursów dla kobiet i dla mężczyzn (6 zawodów odwołano).

W klasyfikacji generalnej u kobiet zwyciężyła Amerykanka Maddie Phaneuf, zaś u mężczyzn jej rodak Paul Schommer.

Z powodu braku zawodniczek żeńska część zawodów w kanadyjskim La Patrie się nie odbyła.

Wyniki

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

Sport w Kanadzie
Sport w Stanach Zjednoczonych
Sezon 2015/2016 w biathlonie
2015 w Stanach Zjednoczonych
2016 w Stanach Zjednoczonych
2015 w Kanadzie
2016 w Kanadzie
Zawody w biathlonie